Hobo bezeichnet
 einen US-amerikanischen Wanderarbeiter, siehe Hobo
 ein Berliner Stadtmagazin, siehe Hobo (Zeitschrift)
 eine Schriftart, siehe Hobo (Schriftart).
 den britischen Militäringenieur und Offizier Percy Hobart (1885–1957).
 kleiner Outdoor-Holz-Kocher Hobokocher